Die OHL-Saison 2007/08 war die 28. Spielzeit der Ontario Hockey League. Die reguläre Saison begann am 19. September 2007 und endete am 16. März 2008. Die Play-offs starteten am 20. März 2008 und endeten mit dem vierten J.-Ross-Robertson-Cup-Gewinn der Kitchener Rangers am 12. Mai 2008, die sich im OHL-Finale gegen die Belleville Bulls durchsetzten.

Am 18. Februar 2008 starb der Mannschaftskapitän der Windsor Spitfires, Mickey Renaud, an einer hypertrophen Kardiomyopathie. Seit der OHL-Saison 2008/09 wird in seinem Andenken die Mickey Renaud Captain’s Trophy verliehen, die jährlich an den vorbildlichsten Kapitän aller OHL-Teams vergeben wird. Erster Gewinner der Trophäe war Chris Terry von den Plymouth Whalers.

Teamänderungen 
Die Mississauga IceDogs zogen von Mississauga, Ontario nach St. Catharines, Ontario um und nannten sich fortan Niagara IceDogs. Die Toronto St. Michael’s Majors nahmen den Platz der Mississauga IceDogs ein und nannten sich in Mississauga St. Michael’s Majors um.

Reguläre Saison

Abschlussplatzierungen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Niederlage nach Overtime bzw. Shootout, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte
Erläuterungen:       = Play-off-Qualifikation,       = Division-Sieger,       = Conference-Sieger,       = Hamilton-Spectator-Trophy-Gewinner

Eastern Conference

Western Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Overtime/Shootout-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt

Play-offs

Play-off-Baum

J.-Ross-Robertson-Cup-Sieger

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte, PIM = Strafminuten; Fett: Saisonbestwert

Beste Torhüter 
Abkürzungen: GP = Spiele, TOI = Eiszeit (in Minuten), W = Siege, L = Niederlagen, OTL = Overtime/Shootout-Niederlagen, GA = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GAA = Gegentorschnitt

Auszeichnungen

All-Star-Teams

All-Rookie-Team 
In der Saison 2007/08 wurde nur ein All-Rookie-Team ausgewählt.

Vergebene Trophäen

Siehe auch 
 Saison 2007/08 der Québec Major Junior Hockey League
 Saison 2007/08 der Western Hockey League
 Memorial Cup 2008

Weblinks 
 Homepage der Ontario Hockey League
 Homepage der Canadian Hockey League

OHL-Saison
Eishockeysaison 2007/08